Ula – norweski typ okrętów podwodnych niemieckiego typu 207, wprowadzonych do służby w połowie lat 60. XX wieku
 Ula – norweski typ okrętów podwodnych niemieckiego typu 210, wprowadzonych do służby w latach 1988-91